Joseph Booton est un nom pouvant désigner:

 (1897-1983), architecte américain
 (né en 1987), acteur britannique

Voir aussi

Homonymie de personnes